Beta Circini b (Beta Cir b, β Circini b, β Cir b)  est une exoplanète ou naine brune située autour de l'étoile de type A Beta Circini, dans la constellation du Compas. Elle a une température de surface de 2084,0 K. Sa masse a été découverte en utilisant la méthode du spectre, qui a conclu que l'objet a une masse de 56,0 ± 7,0 M  J .

Références

Exoplanète découverte en 2015
Constellation du Compas